Motociklistična Velika nagrada Španije 1990 je bila tretja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1990. Potekala je 6. maja 1990.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990
1990